Donax – genere di piante della famiglia Marantaceae
Donax – genere di molluschi bivalvi della famiglia Donacidae